Пхетбу́ри:

 Пхетбури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Пхетбури — провинция на юге центральной части Таиланда.
 Пхетбури — река в Таиланде.